Sitnica  heißen folgende geographische Objekte:

 Sitnica (Herceg Novi), Teil der Ortschaft Kruševice, Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
 Sitnica (Biecz), Ort in Südpolen
 Sitnica (Dobiegniew), Ort in Westpolen
 Sitnica, Fluss im Kosovo
 Sitnica (Morača), kleiner Fluss bei Podgorica, Montenegro